Władcy
 Jan I – książę Neapolu 711-719
 Jan I Tzimiskes (925-976) – cesarz bizantyjski 969-976
 Jan I Sverkersson (1201-1222) – król Szwecji 1216-1222
 Jan I Wielki Komnen (zm. 1238) – cesarz Trapezuntu 1235-1238
 Jan I (przed 1211-1264) – książę Meklemburgii 1227–1264
 Jan I (1213-1266) – margrabia Brandenburgii 1220–1266
 Jan I Rudy (1217-1286) – książę Bretanii 1221-1286
 Jan I (1250-1285) – książę Saksonii-Lauenburg 1261-1285
 Jan I Zwycięski (1252/3-1294) – książę Brabancji 1267-1294
 Jan I (1259-1285) – król Cypru 1284-1285; król Jerozolimy jako Jan II
 Jan I z Hainaut (1247-1304) – hrabia Hainaut 1280-1304
 Jan I Holenderski (1283/4-1299) – hrabia Holandii 1296-1299
 Jan I (1275-1305) – markiz Montferratu od 1292-1305
 Jan I Scholastyk (1308/10-1372) – książę oświęcimski 1321/24-1372
 Jan I Pogrobowiec (1316-1316) – król Francji i Nawarry 1316
 Jan I Dobry (1319-1364) – książę Burgundii 1361-1363; król Francji jako Jan II
 Jan I (ok. 1321-1392/93) – książę Meklemburgii 1329-1392/93
 Jan I Dziecię (1329-1340) – książę Dolnej Bawarii 1339-1340
 Jan I Raciborski (ok. 1322-1380/82) – książę raciborski 1365-1380/82
 Jan I Burbon (1344-1393) – hrabia La Marche 1362-1393
 Jan I Myśliwy (1350-1396) – król Aragonii 1387-1396
 Jan I Dobry / Wielki (1357-1433) – król Portugalii 1385-1433
 Jan I (1358-1390) – król Kastylii-Leónu 1379-1390
 Jan I de Burbon (1381-1434) – książę Burbonii 1410-1434
 Jan I (ok. 1385-1439) – książę żagański 1403-1439
 Jan I (1410/13-1439) – książę opolski 1437-1439
 Jan I (1419-1481) – książę Kleve 1448-1481, hrabia Mark 1461-1481
 Jan I Olbracht (1459-1501) – król Polski 1492-1501
 Jan I właśc. Nzinga Nkuwu (zm. 1509) – król (manikongo) Kongo ok. 1470-1509
 Jan I Wittelsbach (1550-1604) – książę Palatynatu-Zweibrücken 1596-1604
 Jan I (około 1640-1682) – cesarz Etiopii w latach 1667–1682
 Jan I Liechtenstein (1760-1836) – książę Liechtensteinu 1806-1806, 1813-1836

 Duchowni
 Jan I Chryzostom (ok. 350-407) – patriarcha Konstantynopola 398-404
 Jan I (zm. 526) – święty, papież 523-526
 Jan I (koptyjski patriarcha Aleksandrii) (zm. 505), Patriarcha Koptyjskiego Kościoła Ortodoksyjnego w latach 496-505
 Jan I – patriarcha Antiochii w latach 428–442
 Jan I – chalcedoński patriarcha Aleksandrii w 482 r.
 Jan I – metropolita kijowski, najprawdopodobniej od ok. 1018 do połowy lat 30. XI stulecia
 Jan I (zm. 1072) – biskup wrocławski 1062-1072
 Jan I (?-1139) – duchowny katolicki, biskup praski od 1134 r.
 Jan I (zm. przed 1370) – rzymskokatolicki duchowny, biskup kamieński od 1343

Zobacz też 
 Jan i Paweł
 święty Jan